SK Sint-Amands is een Belgische voetbalclub uit Sint-Amands. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 7027 en heeft rood als clubkleur.

Geschiedenis 
De club sloot zich in 1967 aan bij de Belgische Voetbalbond en ging er in de provinciale reeksen spelen.

SK Sint-Amands bleef er de volgende jaren op de laagste provinciale niveau spelen, in Vierde en soms Derde Provinciale.

Resultaten

Externe links 
 http://www.sksintamands.be

Sint-Amands
Sport in Puurs-Sint-Amands
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)